Дюпкун — топоним Красноярского края России:

 Дюпкун — озеро, проточное оз. р. Курейка, в среднем её течении, координаты 68°03' с. ш. 92°30' в. д., код ГКГН 194769.
 Дюпкун — озеро, на р. Котуй, в верхнем течении; юго-западнее оз. Ессей, координаты 68°04' с. ш. 98°25' в. д., код ГКГН 194503.
 Дюпкун — река, левый приток р. Виви (бассейн р. Нижняя Тунгуска), координаты 66°23' с. ш. 94°13' в. д., код ГКГН 194189.
 Дюпкун — река, левый приток р. Тембенчи (бассейн р. Нижняя Тунгуска), координаты 66°36' с. ш. 95°10' в. д., код ГКГН 193518.
 Дюпкун — озеро, восточнее озера Верхнекулюмбинское, координаты 67°48' с. ш. 92°00' в. д., код ГКГН 565005.
 Дюпкун — залив, в южной части озера Большое Советское, координаты 67°02' с. ш. 83°37' в. д., код ГКГН 573490.